Personen:

 Charles Binger (1830-1916), een Nederlands foto- en lithograaf
 Charles Binger (kunstenaar) (1907-1974), een Engels-Amerikaans kunstenaar
Louis-Gustave Binger (1856-1936) een Frans ontdekkingsreiziger en koloniaal bestuurder in West-Afrika
 Maurits Binger (1860-1923), een Nederlands filmregisseur

Plaatsen en locaties:

 Binger, een plaats in Oklahoma
 Binger Loch, een gat in de Rijn